Weißes Schloss oder Weisses Schloss steht für folgende Gebäude:
 eine Villa im Dresdner Stadtteil Blasewitz, Sachsen, siehe Weißes Schloss (Dresden-Blasewitz)
 eine Villa im Dresdner Ortsteil Cossebaude, Sachsen, siehe Weißes Schloss (Dresden-Cossebaude)
 eine Villa in Heringsdorf, Insel Usedom, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Weißes Schloss (Heringsdorf)
 ein Schloss in Heroldsberg, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern, siehe Weißes Schloss (Heroldsberg)
 ein Schloss in Ostrov nad Ohří (Schlackenwerth), Region Karlsbad, Tschechien, siehe Weißes Schloss (Ostrov)
 ein Schloss in Weidenbach, Landkreis Ansbach, Bayern, siehe Weißes Schloss (Triesdorf)
 ein Schloss in Jagsthausen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, siehe Weißes Schloss (Jagsthausen)
 ein Schloss in Zürich, Schweiz, siehe Weisses Schloss (Zürich)

Siehe auch:
White Castle
Weiße Burg